Il campionato di Serie D 1970-1971 fu la ventunesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Regolamento 

La normativa F.I.G.C. in vigore dalla stagione sportiva 1970-71 stabiliva che, in caso di assegnazione di un titolo sportivo (promozione o retrocessione), alla fine del campionato si sarebbe dovuto:
 disputare una gara di spareggio in campo neutro in caso di attribuzione del primo posto in classifica;
 non disputare una gara di spareggio ma prendere in considerazione la differenza reti generale in caso di una o più società da classificare per stabilire una o più società retrocedente(i) in categoria inferiore.
Tutti i pari merito in cui non si doveva attribuire un titolo sportivo non sono da regolarsi con la differenza reti generale ovvero: tutte le altre squadre a pari punti vanno considerate classificate a pari merito con la posizione di classifica più alta senza considerare la differenza reti anche se i giornali la prendono in considerazione e la evidenziano.
LAlmanacco illustrato del calcio ha correttamente pubblicato nelle proprie classifiche finali i pari merito per le squadre non in zona promozione e retrocessione.

Aggiornamenti 
L'Associazione Sportiva Netina è stata riammessa al campionato di Serie D.

Girone A

Classifica finale 
La Gaviese é una società di Gavi (AL).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Pro Vercelli è stata promossa dopo sorteggio favorevole rispetto all'ex aequo Biellese (lo spareggio, ripetuto, si è chiuso in parità).
L'Omegna è poi stato riammesso.

Risultati

Spareggio promozione 

La ripetizione fu necessaria secondo il regolamento dell'epoca, essendo finito in parità il primo spareggio. La vincitrice, sorteggiata tramite lancio della monetina, fu infine la Pro Vercelli.

Girone B

Classifica finale 
Il San Secondo è una società di San Secondo Parmense (PR).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Carpi è poi stato riammesso.

Girone C

Classifica finale 
L'U.S. Clodia era una società di Chioggia (VE).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Quarrata, retrecesso dopo aver perso lo spareggio contro la ex aequo Rondinella, è poi stato riammesso.

Risultati

Spareggio salvezza 
Lo spareggio si rese necessario vista, oltre che la parità di punti anche quella delle differenza reti.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone G

Classifica finale 
Il Sant'Agata era una società di Sant'Agata de' Goti (BN), la Sessana di Sessa Aurunca (CE).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Novoli è stato penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica.

Girone I

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1971-1972.
      Retrocesso in Promozione 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Siracusa è stato promosso dopo sorteggio favorevole rispetto all'ex aequo Cantieri Navali (lo spareggio, ripetuto, si è chiuso in parità).

Risultati

Spareggio promozione 

La ripetizione fu necessaria secondo il regolamento dell'epoca, essendo finito in parità il primo spareggio. Il vincitore, sorteggiato tramite lancio della monetina, fu infine il Siracusa.

Note 
In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante, ma in caso di pari merito per il 1º posto in classifica e/o in caso di pari merito tra le retrocedende dalla stagione 1968-1969 si:
si effettuava una partita di spareggio in campo neutro tra le promuovende;
non si effettuava una partita di spareggio fra le retrocedende e veniva considerata salva la squadra con migliore differenza reti generale.

Bibliografia 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1970